Novaki Pazinski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cerovlje, Istarska županija.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 216 stanovnika te 76 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Istarskoj županiji